Ел Пинзан Дулсе има више значења:

 Ел Пинзан Дулсе (Нокупетаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Пинзан Дулсе (Тикичео де Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику